Il doppio del torneo di tennis Rye Brook Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Andrew Castle e Tim Wilkison che hanno battuto in finale Jeremy Bates e Michael Mortensen 4-6, 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Jeremy Bates /  Michael Mortensen (finale)
 Eric Jelen /  Patrik Kühnen (quarti di finale)

 Andrew Castle /  Tim Wilkison (campioni)
 Matt Anger /  Michiel Schapers (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Rye Brook Open 1988